Плодовый сад — участок земли, занятый многолетними плодовыми насаждениями. Один из видов садов, в котором выращиваются фрукты, ягоды и орехи. Смешанные насаждения плодовых и ягодных культур, часто также называют плодовым садом.

Начало устройства садов, вероятно, совпадает с началом оседлости. Первоначальное их назначение было — собрать около жилища полезные растения. 

Некоторые сады используются под выпас домашних животных. Опыление территории сада происходит в основном за счёт пчёл.

Отрасль растениеводства по выращиванию плодовых культур называется Плодоводство.

Условия 
Минимальный размер промышленных садов, при котором можно применять определённый набор машин и рационально заниматься плодоводством, 50—75 га. 

От правильного выбора участка под промышленный сад во многом зависит его продуктивность. Для закладки плодовых садов непригодны возвышенные равнины, низменности и холодные склоны. В центральном и северо-восточном районах Европейской части России, районах Урала и Сибири под сад наиболее пригодны южные, юго-западные и западные склоны крутизной 5—8°, защищенные от господствующих ветров. В южных районах используют северные и северо-западные склоны, а для теплолюбивых пород (персик, инжир) — южные склоны.

Лучшие почвы — плодородные, рыхлые, водопроницаемые, не содержащие вредных солей, особенно хлоридных и сульфатных, а также труднопроницаемых для корней слоев и прослоек.

В пределах одного квартала желательно высаживать сорта одного срока созревания. В промышленном яблоневом саду выращивают по 2—3 летних и осенних сорта и 3—4 зимних сорта. При закладке сада подбирают сорта-опылители. Обычно сажают 4—6 рядов основного сорта и 1—2 ряда сорта-опылителя. На каждый га сада необходимо иметь 1—2 пчелиные семьи. 

За 2—3 года до закладки промышленного плодового сада создают садозащитные и ветроломные полосы, которые ослабляют иссушающее действие ветров, препятствуют сдуванию снега, создают лучшие условия для роста и плодоношения деревьев, защищают плоды от осыпания при сильных ветрах в период созревания (см. Садозащитные насаждения).

Фауна 
Во фруктовом саду может обитать до 5000 видов насекомых. Широко распространены медоносные пчёлы и пчёлы Osmia, полевые шмели, бабочки Адмиралы, осы, бабочки многоцветницы, пестроглазка галатея, махаоны.

Культуры 
Для каждого типа климата характерны свои виды культурных растений.

Тропическая область

 Евтерпе
 Банан
 Дуриан
 Псидиум
 Манго
 Папайя
 Рамбутан
 Кокосовая пальма
 Кофейное дерево
 Чай
 

Субтропическая область

 Авокадо
 Инжир
 Цитрус
 гранат
 Хурма
 Мушмула
 Фейхоа
 Орех грецкий
 Миндаль
 Каштан
 Кремовое яблоко
 Финик пальчатый
 Личи
 Макадамия
 Олива европейская

Районы с умеренным климатом

 Яблоко
 Абрикос
 персик
 Груша
 Ежевика
 Черника
 Вишня
 Черешня
 Слива домашняя
 Айва
 Клубника
 Голубика высокорослая
 Клюква
 Малина
 виноград
 Лещина обыкновенная

См. также 

 Ботанический сад
 Садоводство
 Плодоводство
 Плодовые культуры
 Корочанские сады

Примечания

Ссылки 
  // Большая советская энциклопедия
 Плодовый сад // Сельскохозяйственный энциклопедический словарь 
 Всё о садах 

Растениеводство
Садоводство